SM U-47 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36
 SM U-47 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej SM UB-47; w lipcu 1917 roku przekazany Austro-Węgrom, gdzie pływał jako SM U-47

Zobacz też 
 U-47

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich